Гапуров — фамилия. Известные носители:

 Гапуров, Мухамедназар Гапурович (1922—1999) — советский партийный деятель, 1-й секретарь ЦК Коммунистической Партии Туркменской ССР;
 Гапуров, Шахрудин Айдиевич (1951) — российский чеченский учёный, доктор исторических наук, профессор, академик и президент Академии наук Чеченской Республики.